

Naissances 
 Ibuka Kajinosuke (mort le ),  samouraï de la fin de période Edo
 George W. Fithian (mort le 21 janvier 1921), homme politique américain
 Heinrich Zöllner (mort le ), compositeur et un chef d'orchestre allemand.
 Victor Babeș (mort le ), médecin, anatomo-pahologiste et microbiologiste roumain

Décès 
 Nicolas-Joseph Frémiot (né le ), prêtre, jésuite et missionnaire français
 Karl Friedrich Eichhorn (né le ), juriste allemand, fils de Johann Gottfried Eichhorn.

Autres événements 
 Henry David Thoreau prononce un discours ayant inspiré L'Esclavage dans le Massachusetts

Voir aussi 
 4 juillet
 juillet 1854